Flatliners (1990), een Amerikaanse film uit 1990
 Flatliners (2017), een Amerikaanse film uit 2017
 The Flatliners, een Canadese punkband